

Жінки 
 Кондракова Олександра Миколаївна — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Чоловіки 
 Кондраков Данило Сергійович (* 1998) — український футболіст, нападник футбольного клубу «Зірка» (Кропивницький).
 Кондраков Юрій (* 1996) — український баскетболіст, захисник.